Peter Kirkup (1970. augusztus 22.–) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Falusi labdarúgó klubjában szerveztek játékvezetői tanfolyamot, ahol sikeres vizsgát tett. 2004-ben lett a Premier Liga asszisztense.

Nemzeti kupamérkőzések 
Döntők száma asszisztensként: 1.

Liga Kupa

Nemzetközi játékvezetés 
Az Angol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2006-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) asszisztensi keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást az oldalvonal mellől.

Konföderációs Kupa 
A Dél-afrikai Köztársaságban rendezték a 2009-es konföderációs kupát, ahol Howard Webb egyik, állandó segítőjeként kapott megbízást.

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek